Эдуа́рдо Хесу́с Ва́ргас Ро́хас (; ) — чилийский футболист, нападающий бразильского клуба «Атлетико Минейро» и национальной сборной Чили.

Клубная карьера 
Варгас начал играть в футбол в любительских командах Сантьяго, однако он жил довольно далеко от баз крупнейших столичных клубов и не мог посещать их молодёжные школы. В 2006 году он в составе одной из любительских команд стал победителем турнира в Пуэрто-Монте, став его лучшим бомбардиром. Там Варгаса заметил бывший игрок сборной Чили (1983—1989 годов) Освальдо Уртадо, который порекомендовал Варгаса главному тренеру клуба Примеры Чили «Кобрелоа», Хорхе Аравене. Аравена взял Варгаса в свою команду. Сыграв считанное число матчей за второй состав «Кобрелоа» в третьем чилийском дивизионе, Эдуардо довольно быстро был переведён в основу. За три сезона нападающий в 53 матчах чемпионата забил 10 голов.

В 2010 году Эдуардо Варгас перешёл за 700 тысяч долларов в «Универсидад де Чили», один из сильнейших клубов Чили и Южной Америки (согласно рейтингу КОНМЕБОЛ). Первый сезон в новой команде сложился неоднозначно. С одной стороны, в чемпионате Чили в 18 играх он забил всего один гол, с другой — он сыграл важную роль для команды в розыгрыше Кубка Либертадорес, забив гол в 1/8 финала в ворота «Альянса Лима» и полезно играя в противостоянии с «Фламенго». В итоге «синие» остановились на стадии полуфинала, что стало повторением лучшего результата команды (1970 года).

2011 год стал настоящим прорывом для Эдуардо. Он помог своей команде выиграть Апертуру Чили, в которой стал третьим бомбардиром, был признан лучшим нападающим и футболистом. В Клаусуре по состоянию на начало ноября он в 11 матчах забил 6 голов. Не менее ярко он выступил в розыгрыше Южноамериканского кубка. «Универсидад де Чили» выиграл этот турнир, обыграв в его рамках такие сильные команды, как «Фламенго», «Васко да Гама» и ЛДУ Кито. Варгас в 12 матчах турнира забил 11 голов, став с большим отрывом лучшим бомбардиром турнира. В двух финальных матчах он забил в ворота ЛДУ 3 гола, в том числе оформил дубль в ответном домашнем финале, став его лучшим игроком. Также Варгас был признан лучшим футболистом всего розыгрыша.

Приобрести Эдуарда Варгаса выказывали желание многие богатые европейские и южноамериканские клубы — «Милан», «Селтик», «Рейнджерс», «Манчестер Сити», «Интернационале», «Валенсия», «Вильярреал», «Васко да Гама», «Челси», «Рома», московские «Спартак» и ЦСКА.

23 декабря 2011 года Варгас перешёл в итальянский клуб «Наполи». Сумма трансфера составила 10 млн евро. После перехода он сказал: «Я очень доволен тем, что перешёл. „Наполи“ — одна из сильнейших итальянских команд, и я вместе с моими новыми партнёрами сделаю всё возможное, чтобы поддерживать величие этого клуба. Пока знаю лишь понаслышке Кавани и Лавесси, но теперь будет возможность узнать их поближе. Переезд в Европу очень важен для меня. Я исполнил свою детскую мечту». Футболист дебютировал в составе неаполитанской команды в матче Кубка Италии с «Чезеной», где после его ошибки соперник открыл счёт в матче; после этого, Варгас в перерыве встречи был заменён, а «Наполи» сумел переломить ход матча и добиться победы 2:1.

В 2013 году Варгас был отдан в аренду в бразильский «Гремио». Он дебютировал за свою новую команду в матче против ЛДУ Кито в рамках Кубка Либертадорес 2013.

Карьера в сборной 
С 2007 года Варгас выступал за юношеские и молодёжную сборные Чили. В 2009 году помог молодёжной сборной выиграть знаменитый турнир в Тулоне, став одним из лучших его игроков. Чилийцы обыграли в финале сборную Франции. При этом Варгас выступал на этом турнире и в 2008 году, когда Чили уступили в финальном матче с минимальным счётом Италии. Помимо этого, Варгас участвовал во множестве других международных турниров и на многих из них признавался лучшим игроком.

4 ноября 2009 года Варгас дебютировал в составе сборной Чили в игре против Парагвая. Он вышел на замену на 82-й минуте товарищеской игры, которую чилийцы выиграли 2:1.

2 сентября 2011 года Варгас забил свой первый гол за сборную Чили. На стадионе АФГ Арена в Санкт-Галлене он поразил ворота действующих чемпионов мира и Европы сборной Испании, игра закончилась победой Испании 3:2, хотя гол Варгаса сделал счёт 2:0 в пользу южноамериканской сборной. 12 октября Варгас отличился уже в рамках официальных турниров ФИФА, забив гол в ворота сборной Перу в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2014 года. Гол Варгаса также сделал счёт 2:0, но чилийцы выиграли эту встречу 4:2.

В 2015 году стал лучшим бомбардиром Кубка Америки, забив 4 мяча.

В 2016 году в четвертьфинале Копа Америка Сентенарио забил покер Мексике (матч завершился со счетом 7:0 в пользу Чили). По итогам турнира стал лучшим бомбардиром, забив 6 мячей.

Летом 2019 года Эдуардо был приглашён в сборную для участия в Кубке Америки, который состоялся в Бразилии. В первом матче в группе против Японии он отличился двумя голами на 54-й и 83-й минутах, а его команда одержала убедительную победу 4:0.

Статистика

Клубная

Сборная

Голы за сборную Чили

Достижения 
Командные
  «Универсидад де Чили»
 Чемпион Чили (2): Ап. 2011, Кл. 2011
 Обладатель Южноамериканского кубка: 2011
  «Наполи»
 Обладатель Кубка Италии: 2014
  «Атлетико Минейро»
 Чемпион штата Минас-Жерайс: 2021
 Чемпион Бразилии: 2021
 Обладатель Кубка Бразилии: 2021
 Обладатель Суперкубка Бразилии: 2022
  Сборная Чили
 Победитель Международного молодёжного турнира в Тулоне: 2009
 Победитель Кубка Америки (2): 2015, 2016
Личные
 Лучший футболист и нападающий чемпионата Чили: 2011 (Апертура)
 Лучший бомбардир Южноамериканского кубка: 2011
 Лучший футболист Южноамериканского кубка: 2011
 Лучший футболист финала Южноамериканского кубка: 2011
 Футболист года в Чили: 2011
 Символическая сборная года Южной Америки по футболу: 2011
 Лучший бомбардир Кубка Америки по футболу: 2015, 2016
 Самый популярный Футболист мира по версии IFFHS: 2012

Примечания

Ссылки 
 Профиль на solofutbol.cl

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Кобрелоа»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Универсидад де Чили»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Хоффенхайм»
Игроки ФК «УАНЛ Тигрес»
Игроки ФК «Атлетико Минейро»